È stata la prima edizione del torneo.

In finale Darija Jurak e María José Martínez Sánchez hanno sconfitto Margarita Gasparyan e Monica Niculescu con il punteggio di 7-5, 2-6, [10-7].

Teste di serie 

  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)

 Darija Jurak /  María José Martínez Sánchez (campionesse)
 Desirae Krawczyk /  Alicja Rosolska (primo turno)

Wildcard 

  Kristie Ahn /  Vania King (quarti di finale)

 Hsieh Su-wei /  Hsieh Yu-chieh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

NYJTL Bronx Open 2019